Веремій — давнє слов'янське ім'я, зустрічається і серед українських прізвищ.

 Веремій Борис Іванович (1935–2002) — заслужений льотчик-випробувач СРСР, Герой Радянського Союзу (1984). Син І.М. Веремія
 Веремій В'ячеслав Васильович (1980–2014) — український журналіст, Герой України (2014).
 Веремій Іван Миколайович (1915–1998) — радянський військовик, учасник німецько-радянської війни. Герой Радянського Союзу (1945).
 Веремій Ігор Григорович (1962 р.н.) — заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України (з вересня 2014).

 Веремій — український рок-гурт із Києва, заснований 2002 року.

Українські прізвища